Бельск-Дужи () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Груецкий повят, Мазовецкое воеводство. Население — 6822 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Александрувка
 Анелин
 Бартодзее
 Бельск-Дужи
 Бельск-Малы
 Бодзев
 Боруты
 Рожце
 Гротув
 Ярохы
 Юлианув
 Козель
 Куссы
 Левичин
 Ленчешице
 Мацеювка
 Мала-Весь
 Очесалы
 Одживолек
 Рембоволя
 Росохув
 Садкув-Духовны
 Садкув-Колёнья
 Сковронки
 Стара-Весь
 Тартачек
 Видув
 Вильчогура
 Вильчи-Тарг
 Воля-Ленчешицка
 Воля-Старовейска
 Вулька-Ленчешицка
 Заборув
 Заборувек

Соседние гмины 
 Гмина Блендув
 Гмина Гощын
 Гмина Груец
 Гмина Ясенец
 Гмина Могельница
 Гмина Пневы

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Мазовецкого воеводства